Cours comptant
Vente au comptant